Hartree ist der Familienname folgender Personen:
 Douglas Rayner Hartree (1897–1958), englischer Mathematiker und Physiker

Sonstiges:
 Hartree-Energie
 Hartree-Fock-Methode
 Kap Hartree, Kap von Laurie Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis